

Geografia

Saint-Vallier, municipalità del Québec

Saint-Vallier, comune della Charente
 Saint-Vallier, comune della Drôme
 Saint-Vallier, comune della Saona e Loira
 Saint-Vallier, comune dei Vosgi
 Saint-Vallier-de-Thiey, comune delle Alpi Marittime
 Saint-Vallier-sur-Marne, comune dell'Alta Marna

Sport 
 Saint-Vallier Basket Drôme, squadra di pallacanestro francese